Blanca (Múrcia) — município espanhol
Blanca (Colorado) — cidade dos Estados Unidos
La Blanca — sítio arqueológico da Guatemala
Blancas — município espanhol da província de Teruel, Aragão

Ver também 
Blanka — personagem da série de jogos Street Fighter

Desambiguações de topônimos